Wörnitzwiesengraben heißen Auenzuflüsse der Wörnitz im Landkreis Ansbach, Bayern; flussabwärts:

 Wörnitzwiesengraben (Dinkelsbühl), rechter Zufluss gegenüber der Froschmühle der Stadt Dinkelsbühl
 Wörnitzwiesengraben (Wilburgstetten), linker Zufluss an der Neumühle der Gemeinde Wilburgstetten

Siehe auch:
 Wiesengraben